Никола́й Зы́ков:
 Зыков, Николай Викторович (род. 1965) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Зыков, Николай Никитович (1916—1968) — Герой Советского Союза.